Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull bezeichnet:
 Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, Roman von Thomas Mann
 Verfilmungen: 
 Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1957), deutscher Spielfilm von Kurt Hoffmann
 Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (2021), deutscher Spielfilm von Detlev Buck
 Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (Miniserie), fünfteilige österreichisch-deutsch-französische Fernsehserie (1982) 

Siehe auch:
 Felix Krull (Oper)